Оливы () — род морских брюхоногих моллюсков отряда Neogastropoda. Раковина напоминает плод оливы из-за очень увеличенного и вытянутого последнего оборота, придающего ей вальковатую форму. Завиток короткий, устье без сифонального выроста. Поверхность раковины блестящая, как бы полированная, с разнообразными и замысловатыми рисунками и узорами. Глаза находятся на внешней стороне утолщенных у основания головных щупалец. Нога хорошо развитая, без крышечки, передний её край (проподиум) обособлен, на мантийном крае расположены щупальцевидные придатки. Обитают в теплых морях, в основном в тропиках. Местами очень многочисленны. Большую часть времени проводят зарывшись целиком в песок, располагаясь в нём в вертикальном положении. Над песком видна лишь притупленная вершина раковины.

Виды 
В состав рода Oliva входят следующие виды:

 Oliva amethystina (Röding, 1798)
 Oliva annulata Gmelin, 1791
 Oliva antillensis Petuch & Sargent, 1986
 Oliva atalina Duclos, 1835
 Oliva athenia Duclos, 1840
 Oliva australis Duclos, 1835
 Oliva bahamasensis Petuch & Sargent, 1986
 Oliva baileyi Petuch, 1979
 Oliva barbadensis Petuch & Sargent, 1986
 Oliva bathyalis Petuch & Sargent, 1986
 Oliva bayeri Petuch, 2001
 Oliva bewleyi Marrat, 1870
 Oliva bifasciata Kuster, 1878
 Oliva brettinghami Bridgman, 1909
 Oliva buelowi G.B. Sowerby III, 1889
 Oliva bulbiformis Duclos, 1840
 Oliva bulbosa (Röding, 1798)
 Oliva caerulea (Röding, 1798)
 Oliva carneola (Gmelin, 1791)
 Oliva caroliniana Duclos, 1835
 Oliva chrysoplecta Tursch & Greifeneder, 1989
 Oliva circinata Marrat, 1871
 Oliva concavospira G.B. Sowerby III, 1914
 Oliva contoyensis Petuch, 1988
 Oliva cylindrica Marrat, 1867
 Oliva dactyliola Duclos, 1840
 Oliva drangai Schwengel, 1951
 Oliva dubia Schepman, 1904
 Oliva elegans Lamarck, 1811
 Oliva emeliodina Duclos, 1845
 Oliva faba Marrat, 1867
 Oliva februaryana Falconieri, 2008
 Oliva figura Marrat, 1870
 Oliva fijiana Tursch & Greifeneder, 2001
 Oliva finlayi Petuch & Sargent, 1986
 Oliva flammulata Lamarck, 1811
 Oliva foxi Stingley, 1984
 Oliva fulgurator (Röding, 1798)
 Oliva goajira Petuch & Sargent, 1986
 Oliva hayesi Sargent & Petuch, 2012
 Oliva hilli Petuch & Sargent, 1986
 Oliva hirasei Kira, 1959
 Oliva incrassata (Lightfoot, 1786)
 Oliva irisans Lamarck, 1811
 Oliva jamaicensis Marrat, 1870
 Oliva jaspidea Duclos, 1835
 Oliva joycea Petuch & Sargent, 1986
 Oliva julieta Duclos, 1840
 Oliva kaleontina Duclos, 1835
 Oliva keeni Marrat, 1870
 Oliva kerstitchi da Motta, 1985
 Oliva lacanientai Greifeneder & Blöcher, 1985
 Oliva lecoquiana Ducros de Saint Germain, 1857
 Oliva leonardhilli Petuch & Sargent, 1986
 Oliva maculata Duclos, 1840
 Oliva magdae Petuch & Sargent, 1986
 Oliva mantichora Duclos, 1840
 Oliva maya Petuch & Sargent, 1986
 Oliva mindanaoensis Petuch & Sargent, 1986
 Oliva miniacea (Röding, 1798)
 Oliva mucronata Marrat, 1871
 Oliva multiplicata Reeve, 1850
 Oliva mustelina Lamarck, 1811
 Oliva neostina Duclos, 1840
 Oliva nitidula Duclos, 1835
 Oliva nivosa Marrat, 1871
 Oliva obesina Duclos, 1840
 Oliva oliva (Linnaeus, 1758)
 Oliva olssoni Petuch & Sargent, 1986
 Oliva ornata Marrat, 1867
 Oliva ouini Kantor & Tursch, 1998
 Oliva pacifica Marrat, 1870
 Oliva panniculata Duclos, 1835
 Oliva parkinsoni Prior, 1975
 Oliva peruviana Lamarck, 1811
 Oliva pica Lamarck, 1811
 Oliva picta Reeve, 1850
 Oliva pindarina Duclos, 1840
 Oliva polita Marrat, 1867
 Oliva polpasta Duclos, 1833
 Oliva ponderosa Duclos, 1840
 Oliva poppei Sargent & Petuch, 2008
 Oliva porphyria (Linnaeus, 1758)
 Oliva radix Petuch & Sargent, 1986
 Oliva reclusa Marrat, 1871
 Oliva reticularis Lamarck, 1811
 Oliva reticulata (Röding, 1798)
 Oliva richerti Kay, 1979
 Oliva rubrolabiata Fischer, 1903
 Oliva rufofulgurata Schepman, 1904
 Oliva rufula Duclos, 1840
 Oliva sargenti Petuch, 1987
 Oliva sayana Ravenel, 1834
 Oliva scripta Lamarck, 1811
 Oliva semmelinki Schepman, 1891
 Oliva sericea (Röding, 1798)
 Oliva sidelia Duclos, 1840
 Oliva spicata (Röding, 1798)
 Oliva splendidula G. B. Sowerby I, 1825
 Oliva subangulata Philippi, 1848
 Oliva tessellata Lamarck, 1811
 Oliva tigridella Duclos, 1835
 Oliva tigrina Lamarck, 1811
 Oliva tisiphona Duclos, 1845
 Oliva todosina Duclos, 1840
 Oliva tremulina Lamarck, 1811
 Oliva tricolor Lamarck, 1811
 Oliva truncata Marrat, 1867
 Oliva undatella Lamarck, 1811
 Oliva venulata Lamarck, 1811
 Oliva vicdani da Motta, 1982
 Oliva vicweei Recourt, 1989
 Oliva vidua (Röding, 1798)
 Oliva violacea Marrat, 1867
 Oliva virgata Sterba, 2005
 Oliva westralis Petuch & Sargent, 1986
 Oliva xenos Petuch & Sargent, 1986

Фото

Примечания

Литература 
 Жизнь животных. Том 2. Моллюски. Иглокожие. Погонофоры. Щетинкочелюстные. Полухордовые. Хордовые. Членистоногие. Ракообразные / под ред. Р. К. Пастернак, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1988. — С. 41. — 447 с. — ISBN 5-09-000445-5

Neogastropoda
Роды моллюсков